La Primera División 1943 è stata la tredicesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la tredicesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1943 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1943
Campionato argentino di calcio